Mads Pedersen (ur. 1995) – duński kolarz
 Mads Pedersen (ur. 1996) – duński piłkarz
 Mads Pedersen – duński żużlowiec